

Села:
 Кохане — Запорізька область, Василівський район
 Кохане — Кіровоградська область, Кропивницький район
Заказник:
 Кохане — ботанічний заказник у Краматорському районі Донецької області